Skok wzwyż kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas 13. Halowych Mistrzostw Świata w hali Aspire Dome w Dosze.

Wymagane minimum A do udziału w mistrzostwach świata wynosiło 1,92. Eliminacje odbyły się 12 marca, a finał zaplanowano na kolejny dzień zawodów.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiło 20 zawodniczek z 18 krajów. Aby uzyskać awans do finału trzeba było pokonać poprzeczkę zawieszoną na wysokości 1,95 (Q) lub znaleźć się w gronie ośmiu zawodniczek z najlepszymi rezultatami (q). Ponieważ wysokość 1,92 m pokonało 9 lekkoatletek, sędziowie postanowili zakończyć eliminacje na tej wysokości i cała 9 awansowała do finału.

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pełne wyniki konkurencji w bazie IAAF 

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2010